Ах-Хольтуун-Балам' (д/н — бл. 950) — 2-й ахав (цар) з майя-іца держави з центром в Чичен-Іці з 929/930 до бл. 950 року. Інші написання імені: Хоольтун-Балам, Хольтун-Балам.

Життєпис 
Походив з родини вождів майя-іца. Син вождя Ах-Чабле. Стосовно дати народження немає відомостей. Як місце народження визначають Ічкансіхо’ або Бак'халаль. Його батько разом з іншим вождем Вайом Ч'іч'ом зумів закріпитися на півночі Юкатана напочатку 870-х років. Можливо в цей час вони наймалися до ахавів різних міст-держав.

Десь близько наприкінці 880 років ці вожді іца завдали поразок К'ак'упакаль К'авіілю, священному ахаву Вук-Йабналя. Після смертю останнього близько 910 року його династія була повалено. Невідомо, хто став першим ахавом іца на троні Вук-Йабналя, якого переможці переменували на Чичен-Іцу.

Знано, що десь між вереснем 929 та вереснем 930 року Ах-Хольтуун-балам стає новим царем. Разом з іншими царями-іца, що затвердилися в інших містах Юкатану — Сакааль-Пуком, Хоч'тун-Поотом і Ах-Меш-Кук-Чаном — встановив контроль майже над усім півостровом. Заклав підвалини піднесення Чичен-Іци. Проте завершив його справу син Пдрих.

На знак своєї могуті Ах-Хольтуун-Балам розпочав зведення піраміди з храмом (в подальшому на цьому місці було споруджено піраміду Кукулькана). Її було завершено вже наступним царем.

Джерела 
 The Book of Chilam Balam of Chumayel. University of Oklahoma Press. Norman, 1967
 Thompson, J. Eric S. Maya History and Religion. Norman, 1970. Pp.11-22.
 Post Conquest Mayan Literature. Based on Pre-Columbian Sources / Compiled and edited by David Bolles. Holline Court, Lancaster, CA, 2003. P.242
 Pérez de Heredia Puente, Eduardo J. Ceramic Contexts and Chronology at Chichen Itza, Yucatan, Mexico. PhD dissertation, La Trobe University, 2010. Pp. 138—142

Правителі Чичен-Іци